Bannay (Cher)
 Bannay (Marne)
 Bannay (Moselle)